Thalassa () bezeichnet:

 Thalassa (Mythologie), eine Meeresgöttin der griechischen Mythologie
 Thalassa (Mond), ein Mond des Planeten Neptun
 Thalassa (Band), eine griechische Band
 Thalassa (Gattung), eine Gattung der Marienkäfer
 Thalassa (Schiff, 1980), eine niederländische Barkentine
 Thalassa (Schiff, 1996), ein französisches Forschungsschiff
 Thalassa (Hotel), mehrere Hotels der Accor-Gruppe

Siehe auch:
 Mount Thalassa
 Thalassius
 Thalatta